

Boeken
 Eline Vere, een roman door Louis Couperus

Personen
 Aubrey Thomas de Vere (1814-1902), een Iers dichter en schrijver
 Hendrik II van Borselen (1404-1474), bijgenaamd Monsieur De La Vère

Huis de Vere
 Richard de Vere (1385-1517), de 11e graaf van Oxford
 John de Vere (1408-1462), de 12e graaf van Oxford, zoon van Richard de Vere
 John de Vere (1516-1562), de 16e graaf van Oxford
 Edward de Vere (1550-1604), de 17e graaf van Oxford
 Francis Vere (1560-1609), een Engels legercommandant actief tijdens de Tachtigjarige Oorlog
 Horace Vere (1565-1635), een Engels legercommandant actief tijdens de Dertigjarige Oorlog, broer van Francis Vere

Plaatsnamen
 Veere (stad), een stad in Zeeland
 Veere (gemeente), een gemeente in Zeeland
 Villeneuve-sur-Vère, een gemeente in Frankrijk in het departement Tarn
 Cahuzac-sur-Vère, een gemeente in Frankrijk in het departement Tarn

Overig
 Vere (dialect), een dialect van het Nakanai, gesproken in Papoea-Nieuw-Guinea